«Who U Wit?» — первый сингл с дебютного альбома группы Lil Jon & the East Side Boyz, Get Crunk, Who U Wit: Da Album. Сингл имел относительный успех во многих клубах Атланты, однако тираж был немногочисленен.

Список композиций 

Синглы 1997 года
Синглы Лил Джона
Синглы, спродюсированные Лил Джоном